peut faire référence  :
 le , un plat traditionnel anglais ;
, un jeu vidéo sorti en 1994.
, un EP de Squarepusher sorti en .